Този Списък на римските провинции до Диоклециан съдържа информации за римската регионална политика до управленческата реформа на император Диоклециан.

Информацията за тази реформа и развитието след разделянето на Imperium Romanum на Западна и Източна римска империя през 395 г. се намира в Списък на римските провинции след Диоклециан.

Външни препратки 
 Теодор Момзен: Römische Geschichte. 5. Band, 8. Buch: „Länder und Leute von Caesar bis Diocletian“. Berlin 1927, zeno.org

!